Niemcy:
 Wolken – dzielnica Bützow
 Wolken – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Karl Alfred Wolken – niemiecki pisarz
 Otto Wolken – austriacki lekarz

Zobacz też:
 Wolke